Lower West Side (Manhattan), de wijk TriBeCa in New York
 Lower West Side (Chicago), een wijk in Chicago

Zie ook 
 Lower East Side
 Upper West Side

Wikipedia:Doorverwijspagina